Le Championnat d'Europe féminin de volley-ball est la plus importante compétition féminine européenne de volley-ball entre nations. Créé en 1949, elle est organisée par la Confédération européenne de volley-ball (CEV) tous les deux ans.

Il existe une compétition équivalente pour les hommes : le Championnat d'Europe masculin.

La  édition a lieu en 2021 dans 4 pays (Bulgarie, Croatie, Roumanie et Serbie) et est remportée par l'Italie pour la .

Histoire

Palmarès

Tableau des médailles

Apparitions

Meilleures joueuses par tournoi (MVP)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Europe masculin de volley-ball
 Ligue européenne féminine de volley-ball
 Ligue européenne masculine de volley-ball

Liens externes 
  Site de la CEV